Море́йра () — галисийская и португальская фамилия. Известные носители:
 Морейра, Аирто (род. 1941) — бразильский музыкант.
 Морейра, Айморе (1912—1998) — бразильский футболист.
 Морейра, Андре (род. 1995) — португальский футболист.
 Морейра, Андре Луис (род. 1974) — бразильский футболист, полузащитник.
 Морейра, Антониа (род. 1982) — ангольская дзюдоистка.
 Морейра, Виктор (род. 1982) — андоррский футболист.
 Морейра, Даниэль (род. 1977) — французский футболист.
 Морейра, Делфин (1868—1920) — бразильский государственный деятель.
 Морейра, Диегу (род. 2004) — португальский футболист.
 Морейра, Жозе (род. 1982) — португальский футболист.
 
 Морейра, Зезе (1904—1998) — бразильский футболист.
 Морейра, Клейтон (род. 1988) — люксембургский футболист.
 Морейра, Леонель (род. 1990) — коста-риканский футболист, голкипер клуба «Эредиано» и сборной Коста-Рики.
 Морейра, Лижжер (род. 1988) — бразильский футболист.
 Морейра, Максимилиано (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Морейра, Мигел (род. 1984) — португальский футбольный тренер.
 Морейра, Мила (1949—2021) — бразильская актриса.
 Морейра, Ог (1917—1985) — бразильский футболист.
 Морейра, Поль (род. 1961) — французский журналист и режиссёр.
 Морейра, Рамиру (род. 1942) — португальский ультраправый политик и боевик-террорист.
 Морейра, Руй (род. 1956) — португальский политик.
 Морейра, Сара (род. 1985) — португальская бегунья.
 Морейра, Северину (1913—?) — бразильский стрелок.
 Морейра, Хорхе (род. 1990) — парагвайский футболист.
 Морейра, Хосе Эрмес (род. 1958) — уругвайский футболист.
 Морейра, Яник (род. 1991) — ангольский баскетболист.

Составные фамилии 
 Морейра-Лима, Артур (род. 1940) — бразильский пианист.
 Морейра Невис, Лукас (1925—1995) — бразильский кардинал
 Морейра Силва, Фабио Эммануэль (род. 1985) — португальский футболист
 Араужо Морейра, Эдуардо (род. 1974) — бразильский футболист
 Ассис Морейра, Роберто де (род. 1971) — бразильский футболист.
 Мендес Морейра, Жулио Сезар (род. 1983) — бразильский футболист, защитник клуба «Ряван».
 Сисеро Морейра, Жонатан (род. 1987) — бразильский футболист.